O Campeonato Piauiense de Futebol de 1949 foi o nono campeonato de futebol do Piauí. A competição foi organizada pela Federação Piauiense de Futebol e o campeão foi o Botafogo.

Premiação

Piaui
1949